Лі Ян (хімік) — тайваноамериканський хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії
 Лі Ян (боксер)
Сторінки зі списками однофамільців-тезок